Грюнвальдский мост — название мостов.

 Грюнвальдский мост () — мост через Быдгощский канал в Быдгоще.
 Грюнвальдский мост () — висячий мост через Одру во Вроцлаве.
 Грюнвальдский мост () — мост через Вислу в Кракове.